Мегаполис (от  — большой,  — город) — термин, который не используется в географии и демографии, однако широко применяется вне указанных наук для обозначения очень большого города. Чаще всего употребляется в значении «город с населением свыше 1 млн человек».

Другие значения 
 «Мегаполис» — российская музыкальная группа.
 «Мегаполис» — марка троллейбусов производства ЗАО «Тролза» (Тролза-5265 и Тролза-6206).
 «Мегаполис» — фирменный поезд «Москва-Санкт-Петербург».
 «Мегаполис» — российский фильм 2007 года.
 «Мегаполис» — команда КВН, чемпион Высшей лиги КВН 2005 года.
 «Мегаполис» — фестиваль любительского кино.    
 «Мегаполис» — российская развлекательная радиостанция.
 «МегаPolice» — второй студийный альбом группы «АК-47».
 «Мегаполис» — компания, торгующая табачными изделиями.

См. также 
 Метрополия, метрополис, метрополь
 Мегалополис